Албанию на конкурсе песни Евровидение 2009 представила Кейси Тола с песней «Carry me in your dreams» (Забери меня в свои мечты).

Национальный отборочный тур 
Открытый отбор «Festivali i Këngës» прошёл в три этапа: 2 полуфинала и финал.

Полуфиналы

Первый полуфинал 
19 декабря 20 участников самостоятельно исполнили свои песни

Второй полуфинал 
20 декабря те же песни были исполнены участниками в дуэте с другими известными албанскими музыкантами

Финал 
21 декабря прошёл финал фестиваля. 7 членов жюри, имеющие 20 баллов, оценивали самую лучшую, по их мнению, песню, в 20 баллов, второе место — в 19, и так далее до 1 балла. Победила молодая певица Кейси Тола с песней «Më merr në ëndërr» (Возьми меня в свои мечты). Композиторы песни, Edmond Zhulali и Agim Doçi, уже стали авторами песни «The Image of You», которая представила Албанию на 2004, и занявшую 7 место (наивысшее для Албании на сегодняшний день).

П — Полуфинал
Ф — Финал

В полуфинале

Финал 
В финале Кейси Тола выступала 19-ей и заняла 17-е место с 48 баллами. Самое большое кол-во баллов (10) подарила .

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Примечания 

Страны на «Евровидении-2009»